Вільконе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на південний захід від Парижа, 26 км на південний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 268 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 747,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вільконен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Вільконен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн